Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Collegamenti esterni 

2018-2019